Snigelkottar (Aeolidiidae) är en familj av snäckor. Snigelkottar ingår i ordningen nakensnäckor, klassen snäckor, fylum blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aeolidiidae 24 arter.

Ett alternativt namn för familjen är släthornsnudingar.

Släktskap
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor